Ahasverus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Des Gozis 1881. Ahasverus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar